Nom de famille originaire du finistère.

Étymologie 
Vraisemblablement du gallo, kul (taureau) et du suffixe -ius (petit), Couliou signifierait « petit taureau ».

Patronymes

Personnalités 
 Jean-Yves Couliou (1916-1995), peintre français
 Jean-René Couliou, professeur de géographie et écrivain français
 Chantal Couliou, professeur des écoles et poétesse

Homonymie de patronyme